Nematobrachion är ett släkte av kräftdjur. Nematobrachion ingår i familjen lysräkor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lysräkor
Nematobrachion